Par ordre chronologique
 Charles-Guillaume Lenormant d'Étioles (1717–1799), financier français ;
 Charles Lenormant (1802–1859), archéologue, égyptologue et numismate français ;
 Amélie Lenormant (1803–1893), traductrice, journaliste et historienne française, épouse du précédent ;
 François Lenormant (1837–1883), assyriologiste et archéologue français, fils des précédents.